Santa Juliana de Nicomèdia, màrtir al s. IV.
 Santa Juliana de Mataró, germana de Semproniana i màrtir al s. IV.
 Santa Juliana de Norwich, mística anglesa del s. XIV-XV, venerada com a santa per l'anglicanisme i com a beata pels catòlics.
 Santa Juliana Falconieri, monja del s. XIII, santa de l'Església catòlica.